Óscar Mario González Alonso (1923-2006), pilote automobile uruguayen ;
 Oscar González Marcos (né en 1982), joueur espagnol de football ;
 Óscar González Brea (né en 1992), coureur cycliste espagnol ;